Соревнования по трапу среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 8 по 11 июля. Приняли участие 31 спортсмен из шести стран.

Призёры

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований